Chełmno eller Chelmno kan syfta på:

 Förintelselägret Chełmno – ett förintelseläger i Nazityskland

Polen
 Chełmno – en stad vid Wisła i Kujavien-Pommerns vojvodskap
 Chełmno nad Nerem  –  en stad vid floden Ner i Storpolens vojvodskap